Томшич, Антон
 Томшич, Дубравка 
 Томшич, Томаж
 Томшичева, Вида